CSV (voetbalclub), een voormalige Nederlandse amateurvoetbalclub
 Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal, een school voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en Praktijkonderwijs
 kommagescheiden bestand (comma-separated values), een bestandsformaat
 Chrëschtlech Sozial Vollekspartei, de grootste politieke partij van Luxemburg
 hersenvocht, cerebrospinale vloeistof
 Confederación Sudamericana de Voleibol, de Zuid-Amerikaanse volleybalbond
 Caribische Studenten Vereniging, een studentenvereniging in Nederland
 computerized system validation